karetka – ambulans
 karetka – przesuwająca się ruchem posuwisto-zwrotnym część maszyny do pisania i drukarki 
 karetka – dawna nazwa kursora
 karetka – mała kareta